Uwe Grüning ist der Name folgender Personen:

* Uwe Grüning (Schriftsteller) (* 1942), deutscher Schriftsteller und Politiker (CDU)
 Uwe Grüning (Fußballspieler) (* 1956), deutscher Fußballspieler